Артельное () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321484503. Население по переписи 2001 г. составляет 55 (24/31 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Артельное находится на границе с Россией, возле балки Утиная, в 2-х км от истоков реки Козинка, рядом небольшой лесной массив урочище Круглое (дуб), в 3-х км от сёл Березники и Шевяковка.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1650 — дата основания.
 На карте Слободско-Украинской губернии 1800 года Артельного нет.
 До 17 июля 2020 года село входило в Рубленский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Сельскохозяйственное ООО «Агрофирма „Артельное“».

Объекты социальной сферы 
 Артельная общеобразовательная школа I—III ступеней.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района